Said Mohamed Jaffar
 Ahmed Ben Said Jaffar